La masacre de Chernígov se refiere al ataque de las fuerzas rusas ocurrido el 16 de marzo durante la invasión rusa de Ucrania de 2022  en el que murieron 14 personas que hacían cola para comprar pan.

Antecedentes 
La ciudad ucraniana de Chernígov ha sido testigo de ataques de las fuerzas rusas desde el 24 de febrero de 2022, el día en que comenzó la invasión rusa de Ucrania de 2022. Las batallas en Chernígov han causado grandes pérdidas civiles. El 3 de marzo, la ciudad sufrió un bombardeo que terminó con la muerte de 47 personas. Chernígov fue la ciudad donde murió el primer general ruso durante la invasión de Ucrania en 2022. Esa persona era el general de división Andréi Sujovetski, entonces subcomandante del 41º Ejército de Armas Combinadas, que murió el día después del bombardeo contra civiles. Desde el 10 de marzo, la ciudad está bajo asedio.

A medida que continuaron los combates, más civiles murieron en Chernígov. El 16 de marzo, el gobernador del óblast de Chernígov Vyacheslav Chaus informó que los ataques rusos contra Chernígov solo ese día habían matado a un total de 53 personas.

Ataque 
El evento fue reportado por Chaus, así como por la Embajada de los Estados Unidos en Kiev. En la televisión ucraniana, Chaus dijo que el ataque, que describió como un bombardeo, «no fue el primer proyectil entrante, ni es el primer bombardeo de civiles por parte del enemigo». Si bien Chaus dijo que el ataque fue un ataque aéreo, la Embajada de los Estados Unidos dijo que las personas habían sido «asesinadas a tiros». Inicialmente, se informó que 10 personas murieron en el incidente. Sin embargo, el número de muertos aumentó más tarde a 13 personas y más tarde nuevamente a 14 personas según lo informado por Ukrinform. El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 UTC+3. Las víctimas del incidente murieron tras una explosión disparada por artillería pesada. Estos civiles estaban desarmados y algunos de ellos sobrevivieron a los bombardeos; fueron llevados a instalaciones médicas por la policía de Chernígov.

Un ciudadano estadounidense de 67 años de Minnesota murió en el ataque. La familia del hombre dijo en las redes sociales que él y otras nueve personas habían sido «asesinadas a tiros por francotiradores militares rusos» antes de que su «cuerpo fuera encontrado en la calle por la policía local». La Policía de Patrulla de Chernígov y el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmaron la muerte de un ciudadano estadounidense. Esta persona era James Whitney Hill y estaba casado con Iryna, una ciudadana ucraniana, para quien se negó a abandonar Ucrania a pesar de las llamadas de los Estados Unidos a sus ciudadanos para que lo hicieran cuando comenzó la guerra. Hill era profesor de inglés en Chernígov y era conocido en las redes sociales como «Jimmy Hill».

Reacciones 
Alrededor de cuatro horas después del incidente, la Oficina del Fiscal Regional de Chernígov presentó un caso legal sobre el ataque. La rama del Óblast de Chernígov del Servicio de Seguridad de Ucrania también inició una investigación.

El mayor general ruso Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo que «las imágenes de video de civiles que murieron en Chernígov, que supuestamente fueron baleados por militares rusos, se distribuyeron en todos los recursos de propaganda del régimen de Kiev. Se indicó que todos los muertos supuestamente hacían fila para pedir pan. Me gustaría enfatizar que no había militares rusos en Chernígov».

Véase también 

 Bombardeo de Chernígov de 2022

Referencias 

Crímenes de guerra durante la invasión rusa de Ucrania
Chernigov
Chernígov